Il doppio del torneo di tennis Thessaloniki Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Thessaloniki Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Gilad Bloom e Alexis Hombrecher (tds n. 4). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Nick Brown e Johan Carlsson (tds n. 2) con il punteggio di 6-1, 7-6.

Teste di Serie

  Nduka Odizor /  Martin Sinner (semifinali)
  Nick Brown /  Johan Carlsson (finale)

  Scott Morse /  Scott Patridge (primo turno)
  Gilad Bloom /  Alexis Hombrecher (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Thessaloniki Challenger 1990